Małuszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Małuszów, un village dans la powiat de Jawor
 Małuszów, un village dans la powiat de Wrocław
dans la voïvodie de Lubusz
 Małuszów, un village dans la powiat de Sulęcin